Marcos Alonso puede referirse a:

 Marcos Alonso de la Garza y del Arcón (1561-1634), hacendado y militar de la Nueva España.
 Marcos Alonso Imaz, Marquitos (1933-2012), futbolista español.
 Marcos Alonso Peña (1959-2023), futbolista y entrenador español, hijo de Marquitos.
 Marcos Alonso Mendoza (n. 1990), futbolista español, hijo de Marcos Alonso Peña y nieto de Marquitos.